RLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arlit (Niger)